Саарбрю́ккен (, , Сарбрю́к, на местном диалекте — Saarbrigge) — город на западе Германии, административный центр земли Саар и одноимённого района. Расположен непосредственно на границе с Францией. Население составляет 175,5 тыс. человек (2010).

История 

Впервые Саарбрюккен упоминается в дарственной грамоте Оттона III от 999 г. как «замок Сарабрукка» (castellum Sarabrucca).

Саарбрюккен возник при соединении трёх городов: Саарбрюккен, Санкт-Иоганн и Мальштатт-Бурбах.

В течение веков графство Саарбрюккен не раз переходило из немецких во французские руки.

Название города 
Название города не связано с современным словом мост (), так как во время первых упоминаний о селе и замке мостов через реку не было, а первый мост через реку — ныне Старый мост — был построен лишь через 500 лет. Старое слово Sarabriga имеет кельтское происхождение. Sara означает поток, ручей, а briga можно перевести как скала или валун. Вероятно, имелась в виду скала, напротив Старого моста, на которой был построен первый замок.

Экономика 
Саарбрюккен — крупный индустриальный центр в сердце угольного бассейна. Здесь расположены предприятия металлургической, оптико-механической, керамической, пивоваренной, машиностроительной и других отраслей.

Спорт 

В городе имеется спортивная арена  вместимостью  зрителей. Она является «домашней» для футбольного клуба «ФК Саарбрюккен».

Саарбрюккен — один из шашечных центров Германии. Здесь проходил Чемпионат Германии по международным шашкам 2006 года, действует русскоязычное общество Saarheimat (букв. «Родина Саар»), специализирующееся в трех направлениях: организация концертов, проведение экскурсий и популяризация шашечной школы (председатель — Игорь Эльвов).

География

Климат

Административное деление 

Территория города в соответствии с первым параграфом «Положения о деление города Саарбрюккен на городские районы» () состоит из 4 городских округов: Центр, Дудвайлер, Запад и Хальберг. При этом Дудвайлер имеет собственную администрацию. В каждом городском округе имеется также окружной совет с бургомистром, которые рассматривают важные, затрагивающие округ, вопросы, однако окончательное решение принимает городской совет. Каждый округ подразделяется на районы, однако только в целях статистики.

Районы Саарбрюккена:
 Центр: Альт-Саарбрюккен, Мальштатт, Санкт Йоханн, Эшберг, Санкт Арнуал
 Запад: Гершвайлер, Кларенталь, Альтенкессель, Бурбах
 Дудвайлер: Дудвайлер, Егарсфройде, Херрензор, Шайдт
 Хальберг: Шафбрюкке, Бишмисхайм, Энсхайм, Бребах-Фехинген, Эшринген, Гюдинген, Бюбинген

Достопримечательности 

Ежегодно в январе в городе проходит кинофестиваль Макса Офюльса.

 Замок Хальберг

Транспорт 
Саарбрюккен связан с Ригельсбергом и Саргемином (Франция) линией междугородного трамвая (tram-train, «трамвай-поезд») Saarbahn. В пределах города система Saarbahn выполняет функцию обычного городского трамвая.

В Саарбрюккене располагалась одна из железнодорожных дирекций Deutsche Bundesbahn.

В Саарбрюккене есть международный аэропорт, из которого осуществляются рейсы в основные города Германии и по некоторым направлениям отдыха.

Города-побратимы 
  Нант (, ), Франция (1965)
  Тбилиси (), Грузия (1975)
  Котбус (), Германия (1987)

Знаменитые уроженцы 

 Вальтер Шелленберг
 Сандра
 Макс Офюльс
 Эдмонд Потье
 Герман Раребелл
 Карл Рёхлинг
 Йонас Гектор
 Аттила Дорн

Галерея

Примечания

Ссылки 
 
 

 
Университетские города Германии
Столицы земель Германии